Dott ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Dott (* 1978), deutscher Schauspieler

 Friedrich Dott (1889–1969), deutscher Bankkaufmann und Heimatforscher
 Graeme Dott (* 1977), schottischer Snooker-Spieler
 Johannes Dott (1892–1969), Bürgermeister von Leverkusen
 Manfred Dott (* 1940), deutscher Politiker (DSU), MdV
 Minka Dott (* 1945), deutsche Politikerin (Linke)
 Philipp Dott (1912–1970), deutscher Maler und Sgraffito-Künstler 
 Robert Dott (1929–2018), US-amerikanischer Geologe
 Sergej Alexander Dott (* 1959), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Stefan Dott (* 1969), deutscher Judoka

DOTT steht als Abkürzung für:
 Day of the Tentacle, ein 1993 erschienenes Computerspiel

dott. steht für:
 dottore, siehe Doktor #Italien

Siehe auch:
 Dod
 Dodd
 Dot
 Tott 

Abkürzung